Flying (англ. Політ)  — назва, яка може означати: 

 Flying — музичний колектив з Києва (Україна) 
 Flying — композиція групи «Бітлз»